Артериалното дърво се използва в анатомията за описване на всички артерии заедно с техните разклонения. Тази статия се отнася за артериалното дърво на човека.

Възходяща аорта (aorta ascendens)

Дясна коронарна артерия (a. coronaria dextra) 
 posterior interventricular artery (mostly)
 SA nodal artery (in 60%)
 right marginal artery

Лява коронарна артерия (a. coronaria sinistra) 
 anterior interventricular
 septal
 diagonal
 circumflex
 SA nodal artery (in 40%)
 posterior interventricular artery (occasionally)
 Left marginal arteries
 posterolateral artery
 ramus intermedius (sometimes)

Аортна дъга (arcus aortae)

Мишничноглавов ствол (truncus brachiocephalicus) 
 Дясна обща сънна артерия (a. carotis communis dextra)
 Дясна подключична артерия (a. subclavia dextra)

Обща сънна артерия (a. carotis communis)

Вътрешна сънна артерия (a. carotis interna) 
 ophthalmic artery
 orbital group
 Lacrimal artery
 lateral palpebral arteries
 zygomatic branches
 recurrent branch
 Supraorbital artery
 superficial branch
 deep branch
 Posterior ethmoidal artery
 meningeal branch
 nasal branches
 Anterior ethmoidal artery
 anterior meningeal artery
 nasal branches
 Medial palpebral arteries
 superior palpebral arch
 inferior palpebral arch
 Supratrochlear artery
 Dorsal nasal artery
 twig to the upper part of lacrimal sac
 to root of nose
 dorsum of the nose
 ocular group
 Long posterior ciliary arteries
 circulus arteriosus major
 circulus arteriosus minor
 Short posterior ciliary arteries
 Anterior ciliary artery
 Central retinal artery
 Muscular artery
 Предна мозъчна артерия (a. cerebri anterior)
 middle cerebral artery
 anterolateral central arteries
 internal striate
 external striate
 posterior communicating artery

Външна сънна артерия (a. carotis externa) 
 Arising in carotid triangle
 Горна щитовидна артерия (a. thyreoidea superior)
 Hyoid (infrahyoid) artery
 Sternocleidomastoid artery
 Superior laryngeal artery
 Cricothyroid artery
 Възходяща гълтачна артерия (a. pharyngea ascendens)
 Езична артерия (a. lingualis)
 Лицева артерия (a. facialis)
 cervical
 Ascending palatine artery
 Tonsillar branch
 Submental artery
 superficial branch
 deep branch
 Glandular branches
 facial
 Долна лабиална артерия (a. labialis inferior)
 Горна лабиална артерия (a. labialis superior)
 Lateral nasal branch
 Angular artery – the terminal branch
 Тилна артерия (a. occipitalis)
 Posterior auricular artery
 Terminal branches
 Горночелюстна артерия (a. maxillaris)
 first portion
 Deep auricular artery
 Anterior tympanic artery
 Middle meningeal artery
 anterior and posterior
 ophthalmic artery (very rarely)
 superior tympanic artery
 vessels to semilunar ganglion
 superficial petrosal branch
 superior tympanic artery
 orbital branches
 temporal branches
 Inferior alveolar artery
 incisor branch
 mental branch
 lingual branch
 mylohyoid branch
 Accessory meningeal artery
 second portion
 Masseteric artery
 Pterygoid branches на горночелюстната артерия
 Deep temporal arteries (anterior and posterior)
 Букална артерия (a. buccalis)
 third portion
 Sphenopalatine artery, terminal branch
 posterior lateral nasal branches
 posterior septal branches
 Descending palatine artery
 greater palatine artery
 lesser palatine arteries
 Infraorbital artery
 orbital branches
 anterior superior alveolar arteries
 Posterior superior alveolar artery
 branches to alveolar canals
 branches to gingiva
 Pharyngeal artery
 Artery of pterygoid canal
 Повърхностна слепоочна артерия (a. temporalis superficialis)
 Transverse facial artery
 Middle temporal artery
 Anterior auricular branch
 frontal branch на повърхностната слепоочна артерия
 parietal branch на повърхностната слепоочна артерия

Подключична артерия (a. subclavia)

Прешленна артерия (a. vertebralis) 
 Meningeal branches of vertebral artery
 Posterior spinal artery
 ascending branch
 descending branch
 Anterior spinal artery
 Posterior inferior cerebellar artery
 medial branch
 lateral branch
 Базиларна артерия (a. basilaris)
 Anterior inferior cerebellar artery
 pontine branches

Вътрешна гръдна артерия (a. thoracica interna) 
 Mediastinal branches
 Thymic branches
 Pericardiophrenic artery
 Sternal branches
 Perforating branches
 six anterior intercostal branches
 upper branches
 lower branches of the space anastomoses
 Musculophrenic artery
 intercostal branches {three }
 branches to lower part of the pericardium
 branches to diaphragm
 branches to abdominal muscles.
 Superior epigastric artery

Шийно-щитовиден ствол (truncus thyrocervicalis) 
 Долна щитовидна артерия (a. thyreoidea inferior)
 Напречно-лопаткова артерия (a. suprascapularis)
 transverse cervical artery
 superficial branch
 deep branch/Dorsal scapular artery (sometimes)

Ребрено-шиен ствол (truncus costocervicalis) 
 Deep cervical artery
 Supreme intercostal artery
 1st and 2nd posterior intercostal artery

Подмишнична артерия (a. axillaris) 
 Горна гръдна артерия (a. thoracalis suprema)
 Thoracoacromial artery
 Странична гръдна артерия (a. thoracalis lateralis)
 Subscapular artery
 Anterior humeral circumflex artery
 Posterior humeral circumflex artery

Мишнична артерия (a. brachialis) 
 Profunda brachii artery
 radial collateral artery
 medial collateral artery
 branches to the deltoid muscle
 Superior ulnar collateral artery
 Posterior ulnar recurrent artery
 Inferior ulnar collateral artery
 ascending branches
 descending branches
 Лъчева артерия (a. radialis)
 radial branches in the forearm
 Radial recurrent artery
 Palmar carpal branch of radial artery
 Superficial palmar branch of the radial artery
 radial branches at the wrist
 Dorsal carpal branch of radial artery
 First dorsal metacarpal artery
 radial branches in the hand
 Princeps pollicis artery
 Radialis indicis
 Deep palmar arch
 Лакътна артерия (a. ulnaris)
 Предна лакътна рекурантна артерия (ramus anterior arteriae recurrentis ulnaris)
 Задна лакътна рекурантна артерия (ramus posterior arteriae recurrentis ulnaris)
 Обща междукостна артерия (a. interossea communis)
 Задна междукостна артерия (a. interossea posterior)
 Междукостна възвратна артерия (a. interossea recurrens)
 Предна междукостна артерия (a. interossea anterior)
 muscular branches
 nutrient arteries of radius and ulna
 branch to volar carpal network
 muscular artery
 volar carpal
 palmar carpal arch
 dorsal carpal
 dorsal carpal arch
 deep volar
 superficial volar arch

Гръдна аорта (aorta thoracica) 
 bronchial arteries
 esophageal arteries
 mediastinal branches
 lower 9(3rd to 11th) posterior intercostal arteries
 subcostal arteries
 superior phrenic artery

Коремна аорта (aorta abdominalis)

Чревен ствол (truncus coeliacus) 
 Лява стомашна артерия (a. gastrica sinistra)
 hepatic branch
 oesophageal branch
 Обща чернодробна артерия (a. hepatica communis)
 Собствена чернодробна артерия (a. hepatica propria)
 Cystic artery
 terminal branches
 Дясна чернодробна артерия (a. hepatica dextra)
 Лява чернодробна артерия (a. hepatica sinistra)
 Дясна стомашна артерия (a. gastrica dextra)
 gastroduodenal artery
 right gastro-omental artery
 superior pancreaticoduodenal artery
 Слезкова артерия (a. lienalis)
 dorsal pancreatic artery
 Къса стомашна артерия (a. gastrica breve)
 left gastro-omental artery

Горна опорачна артерия (a. mesenterica superior) 
 inferior pancreaticoduodenal artery
 Средна артерия за ободното черво (a. colica media)
 Дясна артерия за ободното черво (a. colica dextra)
 intestinal arteries
 Хълбочно-сляпочревна артерия (a. ileocolica)

Бъбречна артерия (a. renalis)

Anterior and posterior

interlobar artery 
 arcuate artery
 interlobular artery
 afferent arteriole
 efferent arteriole
 descending vasa recta
 peritubular capillaries

Gonadal artery 
 Тестикуларна артерия (a. testicularis) 
 Овариална артерия (a. ovarica)

Долна опорачна артерия (a. mesenterica inferior) 
 Лява артерия за ободното черво (a. colica sinistra)
 ascending branch
 descending branch
 Сигмовидна артерия на правото черво (a. sigmoideae)
 Горна ректална артерия (a. rectalis superior)

Обща хълбочна артерия (a. iliaca communis)

Вътрешна хълбочна артерия (a. iliaca interna)

Преден ствол 
 obturator artery
 superior vesical artery
 Vaginal artery  / inferior vesical artery 
 middle rectal artery
 Вътрешна срамна артерия (a. pudenda interna)
 Долна ректална артерия (a. rectalis inferior)
 Перинеална артерия (a. perinealis)
 posterior scrotal branches  / posterior labial branches 
 urethral artery
 artery of bulb of penis  / artery of bulb of vestibule 
 dorsal artery of penis  / dorsal artery of clitoris 
 deep artery of penis  / deep artery of clitoris 
 Долна заднична артерия (a. glutea inferior)
 accompanying artery of ischiadic nerve
 Маточна артерия (a. uterina)  / deferential artery 
 Vaginal artery (sometimes)
 Пъпна артерия (a. umbilicalis)

Заден ствол 
 Хълбочно-поясна артерия (a. iliolumbalis)
 lumbar branch
 iliac branch
 Странична кръстцова артерия (a. sacrales laterales)
 superior
 inferior
 Горна заднична артерия (a. glutea superior)
 superficial branch
 deep branch

Външна хълбочна артерия (a. iliaca externa) 
 Долна епигастрална артерия (a. epigastrica inferior)
 Deep circumflex iliac artery
 Бедрена артерия (a. femoralis)
 Повърхностна епигастрална артерия (a. epigastrica superficialis)
 Superficial circumflex iliac artery
 Повърхностна външна срамна артерия (a. pudenda externa superficialis)
 Дълбока външна срамна артерия (a. pudenda externa profunda)
 Дълбока бедрена артерия (a. profunda femoris)
 Lateral femoral circumflex artery
 ascending branch
 descending branch
 transverse branch
 Medial femoral circumflex artery
 ascending branch
 descending branch
 superficial branch
 deep branch
 acetabular branch
 Perforating arteries
 first perforating artery
 second perforating artery
 third/fourth perforating artery
 Descending genicular artery
 saphenous branch
 musculo-articular branch

Подбедрена артерия (задколянна артерия) (a. poplitea) 
 Предна голямопищялна артерия (a. tibialis anterior)
 post. tibial recurrent artery
 ant. tibial recurrent artery
 muscular branches
 anterior medial malleolar artery
 anterior lateral malleolar artery
 Dorsalis pedis artery
 Задна голямопищялна артерия (a. tibialis posterior)
 fibular artery (sometimes from popliteal artery)
 communicating branch на предната голямопищялна артерия
 perforating branch на задната голямопищялна артерия
 medial plantar artery
 lateral plantar artery
 sural artery
 medial superior genicular artery
 branch to vastus medialis
 branch to surface of the femur and the knee-joint
 lateral superior genicular artery
 superficial branch
 deep branch
 middle genicular artery
 medial inferior genicular artery
 branch to popliteus
 lateral inferior genicular artery

Вижте също 
 Артерии
 Списък на темите в Анатомията на Грей: VI. Артерии
 Списък на фигурите в Анатомията на Грей: VI. Артерии

Източници 

Артерии